Pioppi ima više značenja:
 Pioppi, Chieti
 Pioppi, Salerno